Gudār-i-Sīāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Godār-e Sīāh, bergspass, Kerman, 
 Godār-e Sīāh (bergspass i Esfahan), 

Robotskapade Iranförgreningar